

Geografie 
 Biran (rivier), riviertje in België, zijrivier van de Lesse
 Biran (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
 Birán, plaats in Cuba

Persoon 
 Michal Biran, Israëlisch politica